Aromat kan syfta på:

 Aromat (krydda) – ett registrerat varumärke för kryddblandning från Knorr 
 Aromat – en egenskap hos vissa kemiska föreningar, se aromatisk förening